BJH steht für:
 Barclay James Harvest, britische Progressive-Rockgruppe
 Bajhang Airport (IATA-Code), Flughafen von Bajhang, Nepal

bjh steht für:
 Bahinemo (ISO-639-3-Code), eine der Sepiksprachen (Teil der Papuasprachen) in Papua-Neuguinea

Abkürzung